Palmburg steht für
Palmburg (Graz), Ansitz 
 Palmburg, Landkreis Königsberg i. Pr., heute: Pribreschnoje (Kaliningrad, Gurjewsk) 
 Progressistische Burschenschaft Palmburgia, siehe Liste der Studentenverbindungen in Königsberg (Preußen)#Burschenschaften
Georg Stobäus von Palmburg (1532–1618), Fürstbischof